Sky Tower – edificio di Auckland
 Sky Tower – edificio di Abu Dhabi
 Sky Tower – edificio di Breslavia